Гродзиск-Велькопольски (, )  —  город  в Польше, входит в Великопольское воеводство,  Гродзиский повят.  Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 18,09 км². Население 13 833 человек (на 2005 год).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

 
Бывшие еврейские местечки Польши
Повятовые центры Великопольского воеводства